Репьев (Репьёв) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Репьёв, Александр Витальевич (род. 1975) — российский музыкант.
 Репьев, Александр Павлович (род. 1943) — старейший по профессиональному опыту российский рекламист, начал работу в рекламе в 1966 году.
 Репьев, Владимир Георгиевич (1956—2009) — советский гандболист, серебряный призёр Игр XXII Олимпиады.
 Репьёв, Дмитрий Петрович (1952—2022) — советский и российский актёр театра, народный артист Республики Марий Эл.
 Репьев, Иван Николаевич (1755—1833) — Иркутский и Лифляндский губернатор, писатель и переводчик; ДСС.
 Репьев, Михаил Иванович (1865—1937) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.

Топоним 
 Репьев — хутор, Подгоренский район Воронежской области России.